Víťaz je připravovaný slovenský seriál pojednávající o premiérovi, který se po odstoupení z funkce vrací do normálního života a ukazuje se, že návrat to není zrovna jednoduchý. Titul je zároveň prvním projektem HBO Europe na slovenském území. Po jeho dokončení měl být seriál produkován pod hlavičkou Max Original, a být tak exkluzivním titulem streamovací platformy HBO Max, ale po oznámení zrušení původní evropské tvorby (vyjma Francie a Španělska) budou práva na seriál pravděpodobně prodána jiné streamovací platformě, příp. televizní stanici.

Reference

Externí odkazy 
 
Připravované televizní seriály
Slovenské televizní seriály